Pentti Aalto, linguista finlandese
 Pentti Aalto, scrittore finlandese

Pagine correlate 
 Aalto (disambigua)